Oberliga 1986/87 bezeichnet:

 DDR-Fußball-Oberliga 1986/87
 Fußball-Oberliga 1986/87
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1986/87
 Fußball-Oberliga Berlin 1986/87
 Fußball-Oberliga Hessen 1986/87
 Fußball-Oberliga Nord 1986/87
 Fußball-Oberliga Nordrhein 1986/87
 Fußball-Oberliga Südwest 1986/87
 Fußball-Oberliga Westfalen 1986/87 
 Eishockey-Oberliga 1986/87
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1986/87
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1986/87